Язвино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Язвино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Язвино — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Язвино — деревня в Волотовском районе Новгородской области;
 Язвино — деревня в Палкинском районе Псковской области.